Špik ist:
 Špik (), ein Berg in Slowenien

Špik ist der Familienname folgender Personen:
 Luka Špik (* 1979), slowenischer Ruderer
 Jan Špik (* 1988), slowenischer Ruderer

Špik ist der Spitzname von
 Anton Tožbar (1835–1891), slowenischer Bergführer